Поліфункціона́льність (від гр. poly — багато і функція) — поєднання різних функцій в одному співзвуччі, частіше як суперечність між нижніми і верхніми голосами гармонії. П. зустрічається в органному пункті, в складних формах співзвуч з неакордовими звуками та в лінеарній гармонії, особливо в поліакордах ХХ ст.
 Поліфункціональність — множинність функцій фольклору

Примітки 

Теорія музики
Фольклор